

Cinema 
 Container – film svedese del 2006

Musica 
 Container – brano di Fiona Apple usato come sigla di apertura della serie televisiva The Affair

Informatica 
 Formato contenitore – un formato di file che può contenere diversi tipi di dati, compressi tramite codec audio/video
 Oggetto container – una classe della programmazione ad oggetti
 Container pattern – un modello della programmazione ad oggetti
 Container – nei sistemi di virtualizzazione a livello di sistema operativo (OS-level), indica un'istanza isolata nello spazio utente

Tecnologia 
 Container – attrezzatura specifica dei trasporti, in particolare del trasporto intermodale
 Serial Shipping Container Code – codice identificativo univoco di unità logistiche
 Terminal container – struttura in cui vengono gestiti i container